Fritz Schuppert ist der Name von

* Fritz Schuppert, Pseudonym des 1933 in die USA emigrierten Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Ernst Erich Noth
 Fritz Schuppert (Bauunternehmer) (1884–1962), einer der ersten Betonstraßen-Bauunternehmer